Заза:

 Заза — курдская этническая группа, проживающая на востоке Турции.
 Заза, Карим (род. 1975) — марокканский футболист, вратарь.
 Заза — стратиграфическая формация мелового периода в России.

Топоним 
 Заза — река в Бурятии.
 Заза — село в Хивском районе Дагестана.

В культуре 
 «Заза» — российский художественный фильм 2008 года.
 «Заза» — опера Р. Леонкавалло.

См. также 
 Заз
 Зази